Wolęcin ist der Name folgender Orte in Polen:
 Wolęcin (Kikół) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Wollentschin in der Woiwodschaft Oppeln